Monkstown (Antrim), een plaats in het Noord-Ierse graafschap County Antrim
 Monkstown (Cork), een plaats in het Ierse graafschap County Cork
 Monkstown (Dublin), een buitenwijk van Dublin
 Monkstown (Canada)
 Monkstown HC, een hockeyclub uit Dún Laoghaire, bij Dublin